Qus ist die Bezeichnung für:

 Qus (Stadt), altägyptisches Gesa, Ort in Ägypten
 Al-Qusiyya, altägyptische Stadt Qus